Donauflottille steht für folgende militärische Einheiten:

 K.u.k. Donauflottille, Flottille der österreichischen Marine (1514–1919), siehe Österreichische Marine #Donauflottille
 Donauflottille (Kriegsmarine), Flottille der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg (1938–1945)
 Donauflottille (Russland), Flottille der Sowjetischen Marine